Samuel Hood (1. wicehrabia Hood)
 Samuel Hood (6. wicehrabia Hood)
 Samuel Hood (baronet)
 Samuel Hood (baron)